Minas Morgul steht für:

 Minas Morgul, ein Ort in der Welt Tolkiens, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Minas_Ithil
 Minas Morgul (Band), deutsche Metal-Band
 Minas Morgul (Album), Studioalbum der österreichischen Band Summoning